Perfume veut dire parfum en anglais.

Cinéma 

 Perfume, un film américain réalisé par Roland S. Jefferson en 1991 ;
 Perfume, un film américain réalisé par Michael Rymer et Hunter Carson en 2001 ;
 Perfume: The Story of a Murderer, le titre original du film franco-germano-américain Le Parfum, histoire d'un meurtrier, réalisé par Tom Tykwer en 2006.

Musique 

 Perfume, un groupe japonais formé en 2000
 Perfume, le nom du second single de l'album Britney Jean de Britney Spears, sorti en